Schirren ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Schirren (1872–1944), belgischer Maler, Aquarellist und Bildhauer
 Matthias Schirren (* 1957), deutscher Architekturhistoriker 
 Thomas Schirren (* 1965), deutscher Altphilologe